Єлич () — хорватське та сербське прізвище.

Відомі носії:

 Драган Єлич (1986) — словенський футболіст
 Петар Єлич (1986) — боснійський футболіст